Медаль «За пьянство» — якобы существовавшая в Российской империи чугунная медаль, введённая с целью борьбы против пьянства. Медаль вешали в полицейском участке в наказание за черезмерное употребление алкоголя. Крепилась она на шею так, чтобы нельзя было снять. Считается самой тяжёлой по массе наградой в истории.

По одной из версий введена Петром I в 1714 году, по другой версии — использовалась на Демидовских заводах в Каменске-Уральском.

Согласно исследованию издания «Проверено» история может быть мистификацией, историческим анекдотом, большинство фотографий — сделанными под старину современными сувенирами.

Примечания

Литература 
 

Медали Российской империи по алфавиту
Борьба с пьянством
Наказания